Улица Ку́рмью ( — Кротовая) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Курмью — улица в Риге.
 Улица Курмью — улица в Вентспилсе.
 Улица Курмью — улица в Лиелварде.